

Patronyme 

 Charles Eisen (1720-1778), peintre et graveur français, fils de François
 François Eisen (vers 1695-après 1778), peintre, aquarelliste, graveur et dessinateur, père de Charles
 Keisai Eisen (1790-1848), graveur japonais.
 Michael Eisen (1967-), biologiste américain
 Stanley Harvey Eisen (1952-), musicien américain
 Tripp Eisen (1965-), guitariste metal américain.

Toponyme 

 Stock-im-Eisen-Platz, place historique autrichienne du centre-ville de Vienne.

Titres 

 Der Gott, der Eisen wachsen liess, poème patriotique du poète allemand Ernst Moritz Arndt.

Voir aussi 
 le Granular Eisen Hydroxyde, oxy-hydroxyde de fer ferrique.